Vista Alegre (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
Vista Alegre do Alto, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Vista Alegre do Prata, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
Vista Alegre (Panama), een deelgemeente van de Panamese gemeente Arraiján
Vista Alegre (metrostation)